

Nom commun 
 Dans le langage familier, le mot caboche désigne la tête humaine.
 Une   est un clou à large tête servant à ferrer les chaussures de marche.

Patronymes 
Caboche est également un nom de famille notamment porté par :
 Grégoire Caboche & Cie, lithographe du XIXe siècle ;
 Madeleine Caboche, journaliste, productrice et animatrice de la radio suisse romande ;
 Michel Caboche (1946-), biologiste français ;
 Simon Caboche, chef populaire de la révolte des Cabochiens à Paris d'avril à  ;
 un homme ayant vainement attenté à la vie de  en .

Références